

Hydrographie 
 Lauwers, rivière du nord des Pays-Bas
 Oude Lauwers ou Vieux Lauwers, branche frisonne du Lauwers

Patronyme 
 Christophe Lauwers (1972-), footballeur belge ;
 Jan Lauwers (1938-), cycliste belge ;
 Jan Lauwers (1957-), metteur en scène et chorégraphe belge ;
 Michel Lauwers (1963-), historien français ;
 Nicolaes Lauwers (1600-1652), graveur flamand ;
 Conrad Lauwers (1622?-1675?), graveur flamand, fils du précédent.
 Sophie Lauwers (1966-2022), organisatrice et directrice d'exposition belge, fut directrice du Palais des Beaux-arts.

Homonymie de patronyme